Гість — той, хто приходить, приїздить відвідати кого-небудь вдома. У гості йти (приходити, їхати і т. ін.) — відправлятися або прибувати куди-небудь як гість. Особа, запрошена або допущена на збори, засідання і т.ін. 
 Гостинність — готовність, бажання приймати гостей і пригощати їх. 
 Гість (історичне) — купець, найчастіше іноземний.
 Гість (у комп'ютерному світі) — це той, хто не має власного облікового запису на комп'ютері чи в мережі.
 
Інше:
 «Гість» — науково-фантастична повість українського радянського письменника Ігоря Росоховатського.
 «Гість» — радянський художній фільм 1939 року.
 «Гість» — грузинський радянський мальований мультфільм 1975 року
 «Гість» — радянський художній фільм 1987 року.
 «Гість» — французький фільм 2007 року.

Примітки